Reprezentacja Afganistanu w piłce nożnej gra pod egidą Afgańskiego Związku Piłki Nożnej. Federacja została założona w 1933, członkiem FIFA została w 1948, AFC w 1954 (była jednym z założycieli). W rankingu FIFA z kwietnia 2021 zajmuje 149 miejsce.

Obecnie selekcjonerem reprezentacji Afganistanu jest Anoush Dastgir.

Udział w Mistrzostwach Świata 
 1930 – 2002 – Nie brał udziału
 2006 – 2022 – Nie zakwalifikował się

Udział w Pucharze Azji 
 1956 – Wycofał się z eliminacji
 1960 – 1972 – Nie brał udziału
 1976 – 1984 – Nie zakwalifikował się
 1988 – 2000 – Nie brał udziału
 2004 – Nie zakwalifikował się
 2007 – 2015 – Nie brał udziału
 2019 – 2023 – Nie zakwalifikował się

Ranking FIFA 

 Średnie miejsce: 158. (stan na: grudzień 2013 roku)
 Najwyższe miejsce:  122. (kwiecień 2014 roku)
 Najniższe miejsce:  204. (styczeń 2003 roku)
 Aktualne miejsce:  130. (czerwiec 2014 roku)

Przypisy 

Reprezentacja Afganistanu w piłce nożnej
Piłka nożna